Růžák může být
 růžák (houba) – lidové označení pro hřib královský
 Růžovský vrch (též Růžák) – vrch v okrese Děčín, značná část je chráněna v rámci stejnojmenné národní přírodní rezervace